

Bielorussia
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Brėst
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Vicebsk
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Hrodna nel Distretto di Iŭe
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Hrodna nel Distretto di Slonim
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Hrodna nel Distretto di Zėl'va
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Kiraŭsk
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Klimavičy
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Kruhlae
 Pavloviči – nome russo del centro abitato di Paŭlavičy della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Kryčaŭ

Russia
 Pavloviči – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Suzemskij rajon
 Pavloviči – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nello Žirjatinskij rajon
 Pavloviči – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga
 Pavloviči – centro abitato dell'Oblast' di Mosca

Ucraina
 Pavloviči – centro abitato dell'Oblast' di Volinia
 Pavloviči – centro abitato dell'Oblast' di Žytomyr